Slovo spojka se používá ve více významech:

hlavní významy
 spojka (armáda) – posel zajišťující doručování zpráv a dokumentů
 spojka (slovní druh) – slovní druh
 spojka (stroj) – součást nejrůznějších pohonů určená k rozpojování a spojování hnaných a hnacích hřídelů
 lamelová spojka
 odstředivá spojka
 hydraulická spojka
 hydrodynamická spojka
 spojka (doprava) – dopravní spojnice (propojka) dvou dopravních staveb
 silniční spojka, dálniční spojka (vizte např. Jižní spojka)
 železniční spojka – trať propojující jiné železniční tratě. Viz např. železniční jižní spojka (Praha). 
 kolejová spojka, kolejový přejezd, propojení dvou souběžných kolejí
 spojka (součást) je strojní či stavební součástka
 řetězová spojka
 kolejová spojka
 hadicová spojka
 hřídelová spojka
 spojka (sport) – hráčská funkce v některých kolektivních sportech (angl. shortstop)
 spojná čočka – druh optické čočky, lámající rovnoběžné paprsky do sbíhavých
 typ uzlu

ostatní významy
 styčná osoba např. ve špionáži, ilegálním obchodu, odboji či podobné agendě
 film:
 Spojka (film, 1962)
 Francouzská spojka: Štvanice (The French Connection, 1971)
 Francouzská spojka 2: Dopadení (1975)
 Česká spojka (Bad Company, 2002), režie Joel Schumacher

Externí odkazy